

Patronyme 

 Émile Guers (1794-1882), théologien protestant, pasteur, et écrivain franco-suisse.
 Marie-Josèphe Guers (1950-2016), femme de lettres française.
 Patrice Guers (1969-), musicien français.
 Paul Guers (1927-2016), acteur français.
 Philippe Guers (1963- ), spécialiste affacturage Nord de la France

Toponyme 
 Castelnau-de-Guers, commune française de l'Hérault.